Вилимек () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Вилимек, Йозеф Рихард (1835—1911)  — чешский писатель, журналист, издатель.
 Вилимек, Ян (1860—1938) — чешский художник-портретист.
 Вилимек (Таборский), Ян (? —1490) — известный чешский «брат», гусит.